Dreamer kan syfta på:

Dreamer (låt av Europe) – en singel av det svenska rockbandet Europe
Dreamer (låt av Supertramp) – en singel av det brittiska bandet Supertramp
Dreamer (musikalbum) – ett album av den spanska sångerskan Soraya Arnelas
Dreamer: Inspired by a True Story – amerikansk dramafilm från 2005
 DREAMer – (illegal) invandrare i USA berörd av lagförslaget DREAM Act